{{Кутијица за глумце
| име            = Тора Берч
| слика          = Thora Birch (crop).jpg
| пуно_име       = Тора Берч
| опис_слике     = Тора Берч (2006)
| датум_рођења   = 
| место_рођења   = Лос Анђелес, Калифорнија
| држава_рођења  = САД
| активност      = 1988—данас
| занимање       = глумица · продуценткиња
| имдб           = 0000301
| sagawards      = Најбоља филмска постава1999 Америчка лепота
}}
Тора Берч (; Лос Анђелес, Калифорнија, 11. март 1982) америчка је глумица и продуценткиња.Thora Birch TMDB

 Улоге 
 Филмографија 

|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1980-е
|-
| 1988. || — || -{Purple People Eater}- || Моли Џонсон || 
|-
| 1988—1989. || — || -{Day by Day}- || Моли Фарел || ТВ серија, 21 еп.
|-
| 1989. || Дуги Хаузер || -{Doogie Howser, M.D.}- || Меган || ТВ серија, 1 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 1990-е
|-
| rowspan=3| 1990. || — || -{Amen}- || Британи || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Црни осветник || -{Dark Avenger}- || Сузи Донован || 
|-
| — || -{Married People}- || Емили || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 1990—1991. || — || -{Parenthood}- || Тејлор Бакман || ТВ серија, главна улога 
|-
| rowspan=2| 1991. || Рај || -{Paradise}- || Били Пајк || 
|-
| Све што желим за Божић || -{All I Want for Christmas}- || Хали О`Фалон || 
|-
| rowspan=2| 1992. || Патриотске игре || -{Patriot Games}- || Сали Рајан || 
|-
| — || -{The Itsy Bitsy Spider}- || девојчица (глас) || кратки филм
|-
| 1993. || Хокус-покус || -{Hocus Pocus}- || Дани Денисон || 
|-
| rowspan=2| 1994. || Мајмунска посла || -{Monkey Trouble}- || Ева || 
|-
| Непосредна опасност || -{Clear and Present Danger}- || Сали Рајан || 
|-
| rowspan=3| 1995. || На граници могућег || -{The Outer Limits}- || Еги Трејверс || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Некад и сад || -{Now and Then}- || млада Тина Терсел || 
|-
| — || -{Blackbird Hall}- || — || 
|-
| 1996. || Аљаска || -{Alaska}- || Џеси Барнс || 
|-
| rowspan=2| 1997. || Обећана земља || -{Promised Land}- || Алисон Роудс || ТВ серија, 1 еп.
|-
| Анђео чувар || -{Touched by an Angel}- || Ерин || ТВ серија, 1 еп.
|-
| rowspan=3| 1999. || Дуг повратак кући || -{Night Ride Home}- || Клеа Малер || 
|-
| Америчка лепота || -{American Beauty}- || Џејн Бернам || 
|-
| Било где осим овде || -{Anywhere but Here}- || Мери || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2000-е 
|-
| rowspan=2| 2000. || — || -{The Smokers}- || Линколн Рот ||  
|-
| Лагуми и змајеви || -{Dungeons & Dragons}- || царица Савина || 
|-
| rowspan=2| 2001. || Рупа || -{The Hole}- || Лиз || 
|-
| Свет духова || -{Ghost World}- || Инид || 
|-
| rowspan=2| 2002. || — || -{Shadow Realm}- || Сузан Торнхил || 
|-
| — || -{Night Visions}- || Сузан Торнхил || ТВ серија, 1 еп.
|-
| 2003. || — || -{Homeless to Harvard: The Liz Murray Story}- || Лиз Мари || 
|-
| rowspan=2| 2004. || Сребрни град || -{Silver City}- || Карен Крос || 
|-
| — || -{The Dot}- || приповедач  || кратки филм
|-
| rowspan=2| 2005. || Праћка || -{Slingshot}- || Ејприл || 
|-
| — || -{Escape from a Cluster Prime}- || Вега (глас) || 
|-
| 2006. || Мрачни углови || -{Dark Corners}- || Сузан Хамилтон / Карен Кларк || 
|-
| 2008. || — || -{Train}- || Алекс || 
|-
| rowspan=2| 2009. || — || -{Winter of Frozen Dreams}- || Барбара Хофман || 
|-
| Крајњи рок || -{Deadline}- || Луси || 
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2010-е
|-
| 2010. || Труднички пакт || -{Pregnancy Pact}- || Сидни Блум || 
|-
| 2012. || Петунија || -{Petunia}- || Вивијан Петунија || такође и продуценткиња
|-
| 2015. || — || -{World Gone Water}- || приповедач || кратки филм
|-
| 2016. || Колонија || -{Colony}- || Морган || ТВ серија, 2 еп.
|-
| rowspan=3| 2018. || — || -{The Competition}- || Лорен || такође и продуценткиња
|-
| — || -{Affairs of State}- || Кали || 
|-
| — || -{The Etruscan Smile}- || Емили || 
|-
| rowspan=3| 2019. || Изван сумње || -{Above Suspicion}- || Џолин || 
|-
| Последњи црнац у Сан Франциску || -{The Last Black Man in San Francisco}- || Бека || 
|-
| — || -{Kindred Spirits}- || Клои || 
|-
| 2019—2020. || Окружен мртвима || -{The Walking Dead}- || Гама / Мери || ТВ серија, 9 еп.
|- bgcolor="Lavender" align=center
| colspan="5" | 2020-е
|-
| 2021. || 13 минута || -{13 Minutes}- || Џес || 
|-
| 2022. || Среда || -{Wednesday}- || Тамара Новак || ТВ серија, главна улога
|}

 Спотови 
 Моби — -{We Are All Made of Stars}- (2002)
 -{Limp Bizkit}- — -{Eat You Alive}-'' (2003)

Награде и номинације

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1982.
Људи из Лос Анђелеса
Америчке глумице
Амерички продуценти
Биографије живих особа